Dixfield puede hacer referencia a:
 El pueblo de Dixfield, en el estado estadounidense de Maine.
 Dixfield, un lugar designado en el censo en Maine.